Heinrichau ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Heinrichau, Kreis Frankenstein, Schlesien, seit 1945: Henryków (Ziębice), Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Heinrichau, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jędrychowo (Grunwald), Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichau, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Jędrychowo (Kisielice), Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichau, Kreis Waldenburg, Schlesien, seit 1945: Glinno (Walim), Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Alt Heinrichau
 Henryków